Дрангово (болг. Дрангово) — название населённых пунктов в Болгарии:

 Дрангово — село в Благоевградской области.
 Дрангово — село в Кырджалийской области.
 Дрангово — село в Пловдивской области.